Terror (terrore) può riferirsi a:

Geografia 
 Monte Terror – caldera vulcanica dell'Isola di Ross (Antartide)

Letteratura 
 Terror – romanzo di Robert Bloch del 1962

Musica 
 Terrorcore (abbreviato in Terror) – genere di musica elettronica
 Terror – gruppo hardcore statunitense
 Terror – album dei Loudness del 2004

Fumetti 
 Terror (fumetto) – fumetto horror italiano degli anni settanta/ottanta

Altro 
 Terror – vascello di linea veneziano da 70 cannoni varato nel 1715
HMS Terror – bombarda britannica del XIX secolo

Pagine correlate
 Terrore